Ponorogo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Ponorogo, kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Ponorogo, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar